Doctor Milagro puede referirse a:

 El doctor Milagro, ópera de Bizet.
 Pedro Cavadas (1965-), apodado el "doctor milagro".
 Mucize Doktor, serie de televisión turca.